Мария Хосефа Санчо де Герра (, ; ) — святая Католической церкви, монахиня (монашеское имя — Мария Хосефа Сердца Иисуса, , ).

Биография 
Мария Хосефа Санчо де Герра родилась в 1842 году в Витории и семье ремесленника. Когда Марии Хосефе было семь лет, её отец умер, и после этого она несколько лет жила у родственников в Мадриде. В возрасте 18 лет, распознав своё призвание к монашеству, она вернулась в Виторию и была принята в монастырь сестёр служительниц Марии с именем Мария Хосефа Сердца Марии, однако впоследствии покинула этот монастырь.

В 1871 году в Бильбао Мария Хосефа и несколько других монахинь основали конгрегицию Сестёр служительниц Иисуса, основной задачей которой стал уход за больными, пожилыми людьми и детьми (в настоящее время конгрегация насчитывает 93 общины в Европе, Америке и на Филиппинах). Мария Хосефа стала первой настоятельницей конгрегации, взяв новое монашеское имя Мария Хосефа Сердца Иисуса.

Умерла 20 марта 1912 года в Бильбао.

Память 
Беатификационный процесс был начат в 1951 году. 27 сентября 1992 года Мария Хосефа Санчо де Герра была беатифицирована, а 1 октября 2000 года канонизирована папой Иоанном Павлом II.

День памяти в католической церкви — 20 марта.

В честь Марии Хосефы Санчо названы площадь в Бильбао и улица в Витории. В доме на улице Эррерия в Витории, где родилась Мария Хосефа, располагается посвящённый ей музей.

О Марии Хосефе Санчо был снят фильм «Сестра Мария Сердца Иисуса: жизнь для Бога и человека» (1990, режиссёр Хосеба Салеги). Роль Марии Хосефы исполнила Эстер Эспарса. 

В 2008 году Марии Хосефе Санчо была посвящена церковь в Бильбао.

Галерея

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания 

Католические святые
Канонизированные католические монахини
Святые Испании
Святые Баскских земель
Христианские святые XX века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XX веке